Trädblomflugor (Spilomyia) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1803. Trädblomflugor ingår i familjen blomflugor.

Dottertaxa till trädblomflugor, i alfabetisk ordning 

 Spilomyia abdominalis
 Spilomyia alcimus
 Spilomyia annulata
 Spilomyia boschmai
 Spilomyia chinensis
 Spilomyia citima
 Spilomyia crandalli
 Spilomyia digitata
 Spilomyia diophthalma
 Spilomyia ephippium
 Spilomyia foxleei
 Spilomyia fusca
 Spilomyia gigantea
 Spilomyia graciosa
 Spilomyia gratiosa
 Spilomyia gussakovskii
 Spilomyia interrupta
 Spilomyia kahli
 Spilomyia liturata
 Spilomyia longicornis
 Spilomyia manicata
 Spilomyia maroccana
 Spilomyia matsumurai
 Spilomyia maxima
 Spilomyia obscura
 Spilomyia panfilovi
 Spilomyia permagna
 Spilomyia pleuralis
 Spilomyia saltuum
 Spilomyia sayi
 Spilomyia scutimaculata
 Spilomyia sulphurea
 Spilomyia suzukii
 Spilomyia transcaucasica
 Spilomyia triangulata
 Spilomyia turkmenorum
 Spilomyia verae
 Spilomyia wirthi

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor